

Sigle 
 Lie Global Trust – banca del Liechtenstein, nota anche come LGT Bank

Codici 
 LGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Las Gaviotas (Colombia)
 LGT – codice vettore ICAO di Longtail Aviation
 lgt – codice ISO 639-3 della lingua pahi

Altro 
 LGT – abbreviazione aeronautica di Light o lighting – Luce o illuminazione o luminoso
 Lgt. abbreviazione del grado di Luogotenente